Tip steht für:
 Tipp (heutige Schreibweise), Ratschlag oder Hinweis, Der „Tipp“ wird im Deutschen mit einem doppelten „p“ geschrieben. Bei der Neuen Rechtschreibereform wird die Stamm- und Parallelschreibung der Konjugation des Verbs „tippen“ berücksichtigt. 
 tip, englisch für Trinkgeld, siehe Trinkgeld #England
 Tip (Zeitschrift), ein Berliner Stadtmagazin
 Taifun Tip, tropischer Wirbelsturm aus dem Jahr 1979
 Tip (TV-Show), österreichische Fernsehshow der 1970er-Jahre
 Tip, oberste Blattspitzen oder Hüllblätter der obersten Blattknospen bei Tee

Personen:
 Tippu-Tip (um 1837–1905), ostafrikanischer Sklavenhändler
 Tip O’Neill (1912–1994), US-amerikanischer Politiker
 T.I.P., früheres Pseudonym von T.I. (* 1980), US-amerikanischer Rapper

TIP steht für:
 Technische Industrie-Produkte, eine Handelsmarke der SBW Technische Geräte GmbH
 TIP Trailer Services, ein Leasinganbieter für Sattelauflieger
 TIP Zeitung für Thailand
 Trafficking in Persons Report (dt. TIP-Bericht über Menschenhandel)
 Tripoli International Airport, Libyen (IATA-Code)
 Türkiye İşçi Partisi (TİP), die Arbeiterpartei der Türkei

TiP steht für:
 Theater im Palast, ein ehemaliges Theater im Palast der Republik in Ost-Berlin
Tip (Handelskette), eine ehemalige Discountkette der Metro AG
 Toll im Preis, eine Handelsmarke der Supermarktkette real, siehe Real (Handelskette)

tip steht für:
 Trimuris (ISO-639-3-Code), Papuasprache des Kwerba-Zweigs der Tor-Kwerba-Sprachen in Indonesien

Siehe auch:
 Nageltip
 Tip und Tap
 Tip-Tip

Abkürzung